Helvis örmény királyné (1190 körül–1216/9), Imre ciprusi és jeruzsálemi király lánya, I. Rupen Rajmund ifjabb örmény király felesége
Helvis örmény királyné (1353/4–1421/2), Fülöp braunschweig–grubenhageni hercegnek, a Jeruzsálemi Királyság címzetes hadsereg-főparancsnokának a lánya, I. Jakab ciprusi és címzetes örmény és jeruzsálemi király felesége